Тольна () — исторический комитат в центральной части Венгерского королевства. В настоящее время эта территория практически полностью соответствует медье Тольна Венгерской республики. Административным центром комитата Тольна был город Сексард.

География 
Тольна лежит в западной части Среднедунайской равнины к юго-востоку от озера Балатон. Восточной границей комитата являлся Дунай. Поверхность территории Тольны на востоке достаточно ровная, к западу немного поднимающаяся до холмов и невысоких гор. Вдоль Дуная земли, по-преимуществу, болотистые. Для защиты придунайской долины от периодических разливов реки были созданы многочисленные дамбы и плотины. По территории комитата протекает река Шарвиз, являющаяся правым притоком Дуная. Площадь комитата составляла 3537 км² (по состоянию на 1910 год). Тольна граничила со следующими комитатами Венгрии: Шомодь, Веспрем, Фейер, Баранья и Пешт-Пилиш-Шольт-Кишкун.

Наибольшее значение в экономике комитата играло зерновое сельское хозяйство, виноградарство и разведение крупного рогатого скота. Кроме того здесь выращивался табак и было хорошо развито садоводство. Дунай являлся важным центром рыболовства.

История 

Тольна была одним из первых комитатов Венгерского королевства, образованных ещё в начале XI века королём Иштваном I Святым, вокруг королевского замка Тольна. В первой половине XVI века территория комитата попала под власть Османской империи. В конце XVII века Тольна была освобождена и вновь стала комитатом в составе Венгерского королевства, теперь уже под властью Габсбургов. Границы Тольны оставались практически неизменными на всём протяжении существования комитатской системы, а после её упразднения в 1918 году. было создано одноимённое медье Венгерской республики с той же территорией. После Второй мировой войны в Тольну переселилось множество трансильванских секеев, которые в настоящее время составляют особую этническую группу населения комитата.

Население 
Согласно переписи 1910 года на территории комитата Тольна проживало 267 300 жителей. Хотя большинство населения (около 67 %) были этническими венграми, немецкоязычное меньшинство было довольно значительным (более 31 %) и оказывало значительное влияние на социально-экономическое развитие области. В южных частях комитата также проживала небольшая группа сербов. Господствующий религией населения был католицизм, который исповедовали более 66 % жителей, однако численность протестантов (в основном, немцев) в Тольне была также велика (16 % населения исповедовали кальвинизм, более 13 % — лютеранство). Еврейская община в комитате составляла около 4 % населения.

Административное деление 

В начале XX века в состав комитата входили следующие округа:

См. также 
 Тольна (медье)

Литература 
 История Венгрии. — М., 1971

Ссылки 
 Данные переписи 1910 года по комитату Тольна
 Карта комитата Тольна на 1922 год
 Территориальный раздел Венгрии по Трианонскому договору

Комитаты Венгерского королевства